LAN peut être : 
 Un acronyme anglais formé à partir des initiales de , en français réseau local, terme qui désigne un réseau informatique local reliant des ordinateurs dans une zone limitée, comme une maison, une école, un laboratoire informatique, ou un immeuble de bureaux, par opposition au WAN (, « réseau étendu »). Il sert à former le terme , qui désigne un rassemblement de joueurs en réseau.
Un acronyme espagnol formé à partir des initiales de , dans LAN Airlines, ancienne compagnie aérienne chilienne, aujourd'hui LATAM Airlines ; elle avait comme filiales :
,
,
.

 Un nom de personne ou un toponyme :
 Lan, communes du département de Léo au Burkina Faso ;
 Lan, communes du département de Tchériba du Burkina Faso ;
 Łan, village de la voïvodie de Lublin en Pologne ;
 Lan, mot breton signifiant « lieu sacré », comme un ermitage ou un monastère ;
 Lan, prénom mixte vietnamien signifiant orchidée ;
 Le xian de Lan (岚县), subdivision administrative de la province du Shanxi en Chine ;
 Charles-Romain Lan (1826-1885), ingénieur français.
 Lan Xingyu (1997-), gymnaste chinois.

Homonymie d'acronyme
Homonymie de localités